Lisímaco pode significar:

 Nome do pai, do filho  e do neto  de Aristides, o Justo.
 Lisímaco, promovido a guarda-costas de Alexandre, depois de matar um leão com as próprias mãos, tornou-se rei da Trácia e da Macedônia.
 Lisímaco, filho do anterior e de Arsínoe II, assassinado por seu tio Ptolemeu Cerauno.
 Lisímaco (filho de Ptolemeu II Filadelfo) e neto de Lisímaco, rei da Trácia, assassinado por Sosíbio.

Desambiguação